Bad Girls (film) (1994), een Amerikaanse film
Bad Girls (televisieserie), een Britse televisieserie
Bad Girls (album) (1979), een album van Donna Summer
"Bad Girls" (Donna Summer) (1979), het titelnummer van het gelijknamige album
"Bad girls" (The Star Sisters) (1986), nummer van The Star Sisters